Kolisnyky (ukrainisch ; russische Entsprechung Kolesniki/Колесники) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Smijiw, siehe Kolisnyky (Smijiw)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Kolisnyky (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lypowa Dolyna, siehe Kolisnyky (Lypowa Dolyna)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nischyn, siehe Kolisnyky (Nischyn)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Pryluky, siehe Kolisnyky (Pryluky)